En 1978, Fiat et PSA unissent leurs forces dans le domaine des véhicules utilitaires après le succès d’une première collaboration, le duo Fiat 242-Citroën C35. Ils créent à cet effet une nouvelle entité : Sevel Sud - Società Europea Veicoli Leggeri - Société Européenne de Véhicules Légers - à Atessa, dans la vallée de Sangro, dans le centre de l'Italie côté Adriatique.

Cette société, dirigée par Fiat Auto, construira une nouvelle usine dédiée à cette production : SEVEL Val di Sangro, et présente en octobre 1981 le premier fruit de cette collaboration : le Fiat Ducato, que l’on fabriquera à raison de 350 véhicules par jour. 

La version Alfa Romeo AR6 est présentée en même temps que le camion Fiat et hérite de la même motorisation diesel 8140 Sofim atmosphérique, de , développant .

Après le rachat d'Alfa Romeo par Fiat en 1986, la fabrication de la gamme des véhicules utilitaires Alfa Roméo sera arrêtée.

Automobile des années 1980
Automobile des années 1990
Véhicule utilitaire
AR6
Alfa Romeo
Fiat